Апухтино — название населённых пунктов в России:

 Апухтино — деревня в Солнцевском районе Курской области.
 Апухтино — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Апухтино — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Апухтино — село в Ичалковском районе Мордовии.
 Апухтино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Апухтино — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Апухтино — село в Калязинском районе Тверской области.
 Апухтино — село в Одоевском районе Тульской области.
 Апухтино — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.